Lubiczyn (Lublin), een plaats in het Poolse district Parczewski, woiwodschap Lublin
 Lubiczyn (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Gryfiński, woiwodschap West-Pommeren